Herrarnas normalbacke i backhoppning vid olympiska vinterspelen 2010 i Vancouver, Kanada hölls den 12 och 13 februari 2010 vid Whistler Olympic Park i Whistler, British Columbia. Spelens första medaljer delades ut i tävlingen. Den schweiziske världscupsledaren Simon Ammann vann guldmedaljen med relativt god marginal. Silvermedaljen gick till Adam Małysz från Polen och Gregor Schlierenzauer från Österrike vann bronsmedaljen.

61 deltagare från 18 nationer deltog i tävlingen, varav 50 deltagare kvalificerade sig till de två tävlingsomgångarna. Ammann hade de längsta hoppen i bägge omgångarna och säkrade förstaplatsen. Den tyske backhopparen Michael Uhrmann överraskade med en andraplats efter första gången men föll tillbaka efter ett svagt andrahopp och slutade på femte plats. Andraplatsen totalt gick därmed istället till den meriterade Małysz som var tredjeplacerad i båda omgångarna. Bronsmedaljisten Schlierenzauer gjorde ett oväntat dåligt första hopp men kunde nå tredjeplatsen efter ett 5 meter längre andrahopp.

Lagtävling

Resultat

Kval 
Kvalet startade den 12 februari 2010 klockan 10.00 lokal tid (PST). Tävlande med slutplacering 40 eller bättre klarade kvalet. De 10 högst placerade i världscupen var direktkvalificerade till finalen men hade ändå möjlighet att hoppa i kvalet om de önskade.

Final

Referenser 

Backhoppning vid olympiska vinterspelen 2010